Ночной гость

 Ночной гость (фильм, 1958) — производство СССР.
 Ночной гость (фильм, 1961) — производство Чехословакии, оригинальное название «Noční host».
 Ночной гость (фильм, 1989, Польша) — производство Польши, оригинальное название «Nocny gość».
 Ночной гость (фильм, 1989) — производство США, оригинальное название «Night Visitor».
 Ночной гость (фильм, 2011) — производство России.